El nombre indio Jemadri se refiere a varias personas:

 Jemadri Bhatta (después del siglo X d. C.), escritor indio, hijo de Ishuarasuri, y autor de un comentario acerca del texto religioso Raghu-vamsa (siglo IX).
 Jemadri Pandit (siglo XIII-1309), primer ministro del reino iádava (sur de la India).
 Koppula Jemadri (1947-), un botánico y etnobotánico indio.